Il singolare del torneo di tennis Manchester Trophy 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Harel Levy che ha battuto in finale Travis Rettenmaier 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Alun Jones (quarti di finale)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
 Simon Stadler (primo turno)
 Antony Dupuis (secondo turno)

 Peter Wessels (primo turno)
 Gary Lugassy (primo turno)
 Rohan Bopanna (semifinali)
 Richard Bloomfield (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2007